Plaats in Indonesië
Ceumpeudak (Cot Girek), een plaats in het onderdistrict Cot Girek, regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh
Ceumpeudak (Kuta Makmur), een plaats in het onderdistrict Kuta Makmur, regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh
Ceumpeudak (Paya Bakong), een plaats in het onderdistrict Paya Bakong, regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh
Ceumpeudak (Tanah Jambo Aye), een plaats in het onderdistrict Tanah Jambo Aye, regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh